Давери () — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Елена. Население составляет 11 человек (2022).

Политическая ситуация 
В местном кметстве Палици, в состав которого входит Давери, должность кмета (старосты) исполняет Ана Иванова Атанасова (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Елена — Сашо Петков Топалов (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Великотырновской области